Villa Borghese może odnosić się do:
 Villa Borghese Pinciana – willa rodu Borghese na wzgórzu Pincio w Rzymie. Zbudowana przez architekta Flaminio Ponzio
 Galeria Borghese – galeria sztuki znajdująca się w willi opisanej w poprzednim punkcie
 Ogrody Borghese – publiczny park w Rzymie, który został stworzony z ogrodów willi z pierwszego punktu
 terminem tym mogą być określone również inne wille czy budynki należące do rodziny Borghese

Zabytki Rzymu
Borghese